Звір, ізвір — яр, провалля в горах.
 Звір — будь-яка тварина.
 Звірі — таксон (звичайно підклас) ссавців

Топоніміка 
 Звір (село) — село в Самбірському районі Львівської області в Україні.

Примітки